Prep steht für:

  (PReP), Vorläufer der PowerPC Platform
  (PreP), mitochondriales und chloroplastisches Protein
 Präexpositionsprophylaxe (PrEP), biomedizinische Maßnahme zur Prävention von HIV

PREP